Малва:

 Малва (регион Индии) — историческая область в Центральной Индии, в настоящее время входит в состав штата Мадхья-Прадеш;
 Малва (Пенджаб) — регион в штате Пенджаб;
 Малва (плато) — плато в Индии;
 Малва (султанат) — средневековое мусульманское государство на территории Малвы.